Буньель ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфос-де-Бургос. Занимает площадь 13,283 км². Население — 443 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 12 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса
Города Бургоса